Университет Стратклайда (Стратклайдский университет, ) — шотландский исследовательский университет в Глазго, Шотландия.

Третий по величине университет в Шотландии.

Включает три факультета (инженерный, гуманитарных и социальных наук, естественных наук) и бизнес-школу.

Здесь обучаются студенты из более чем ста стран.

Сильнейшими специальностями университета считаются инженерные науки (в частности электротехника и механика), бизнес-менеджмент, политические науки, финансы, юриспруденция и архитектура.

Университет входит в топ-10 лучших ВУЗов в Великобритании по многим предметам в соответствии с The Complete University Guide, опережая по отдельным показателям своей основной специализации  Оксфордский и Кембриджский университеты. Только в рейтинге 2019 года университет занял в Соединенном Королевстве первое место по социальной политике; первое место по финансам и бухгалтерскому учету; первое место по коммуникациям и медиа-исследованиям; первое место по фармакологии и фармации; первое место по медицинским технологиям; первое место по туризму и гостиничному бизнесу; второе место по маркетингу; второе место по криминалистике; пятое место по архитектуре. Университет также занял в 2019 году второе место в национальном рейтинге по социальной политике и администрированию согласно оценке газеты The Guardian 
.

Университетская бизнес-школа признана лучшей в Шотландии и входит в британский топ-10, а также в 1 % мировых бизнес-школ (единственная в Шотландии), имеющих тройную аккредитацию: AACSBInternational, EQUIS и AMBA. Стратклайд включен в топ-20 европейских бизнес-школ рейтинга Financial Times Global MBA . В связи с этим, университет также входит в категорию 51-100 лучших глобальных  университетов рейтинга QS по направлению бизнес-менеджмент. Университетские программы  магистратуры занимают 36 место в мире по маркетингу, 51  место в мире по бизнес-анализу и 55 место в мире по менеджменту по рейтингу QS в 2020 году  .

Университетская школа   государственного управления и публичной политики имеет давнюю традицию взаимодействия с национальными и глобальными медиа-организациями, правительствами, парламентами и международными организациями, такими как ЕС и ОЭСР. Политические науки в Стратклайде занимают 1-е место в Шотландии по интенсивности исследовательской деятельности.

По направлению политология университет Стратклайда занимает второе место в Шотландии, что подтверждают национальные рейтинги Великобритании. Согласно URAP Centre Ranking, проводящему рейтинги с 2010 года по каждому предмету, по политологии университет Стратклайд постоянно входит в топ-120 мировых университетов  . В 2013 году рейтинговое агентство QS отнесло университет в категорию 101-150 лучших глобальных университетов по специальности политика и международные отношения . Шанхайский рейтинг (ARWU) относит Cтратклайд в категорию 101-150 лучших мировых университетов по политическим наукам . С тех пор как ARWU стали публиковать отдельный рейтинг по государственному  управлению (Public Administration), университет неизменно занимал 76 место среди лучших мировых университетов в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах .

Согласнo The Complete University Guide, Школа права Стратклайда входит в топ-10 Великобритании (2020). Согласно Times Higher Education, Стратклайд занял 76 место в мире по юриспруденции среди университетов в 2018 году.

Университет имеет два кампуса — первый, главный, находится в центре Глазго, второй расположен в западной части города.

Основан в 1796 году по завещанию естествоиспытателя и педагога профессора Университета Глазго Джона Андерсона, расходившегося со своими коллегами в видении организации работы университета, попросившего возвести новое «достойное место образования» ('a place of useful learning') в городе — и, несмотря на недостаток средств, было учреждено высшее учебное заведение его имени - Андерсоновский институт.

В 1828-1887 назывался Андерсоновский  Университет, позже носил наименование Королевский колледж науки и технологии. В 1964 году стал первым в Великобритании технологическим университетом.

Университет является одним из 39 т.н. "старых университетов" Великобритании, формирующих второй особый кластер элитных университетов после Оксбриджа.

Из-за высоких требований, Стратклайд стал одним из 5 университетов Великобритании, в которые было тяжелее всего поступить абитуриентам в 2020 году 
.

Университет 2012 и 2019 годов по версии Times Higher Education, ставший единственным британским университетом получившим это почетное звание дважды.

Известные выпускники 

•Уильям Рамзай - шотландский химик и физик, лауреат Нобелевской премии по химии 1904 года, почетный член Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук;

•Барон Рейт (Джон Рейт) - первый генеральный директор Британской вещательной корпорации BBC в 1927-1938, британский министр информации в правительстве Чемберлена, министр общественных работ и зданий в правительстве Черчилля;

•Давид Ливингстон - выдающийся исследователь Африки, географ и миссионер викторианской эпохи;

•Эндрю Юр - шотландский экономист и химик, автор термина-словосочетания "философия производства";

•Дэвид Манделл - британский политик, министр по делам Шотландии в правительствах Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй;

•Джим Мерфи - британский политик, министр по делам Европы и министр по делам Шотландии в правительстве Брауна, министр кабинета министров в кабинете Блэра, лидер Лейбористской Партии в Шотландии в 2014-2015 годах;

•Джон Лоуги Бэрд - шотландский инженер, создатель первой первой механической телевизионной системы, один из пионеров телевидения;

•Баронесса Анабель Голди - британский политик, пожизненный член Палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании, лидер Шотландской Консервативной партии в 2005-2011 годах; 

•Барон Джон Макфол из Алкуита - британский политик, старший вице-спикер британской Палаты лордов;

•Алекс Эквуэме - вице-президент Нигерии в 1979-1983 годах;

•Джон Джанандреа - вице-президент корпорации Google, глава Google Search;

•Томас Грэм - один из основателей каллоидной химии, иностранный член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук;

•Генри Фулдс - шотландский врач и учёный;

•Санджай Джа - CEO GlobalFoundries, бывший CEO Motorola, главный операционный директор Qualcomm;

•Баронесса Хелен Лиддел из Коатдайка - британский политик, член Палаты Лордов, бывший министр транспорта в правительстве Тони Блэра, глава Шотландской Лейбористской партии в 1977-1978 годах;

•Фахри Хамзан - индонезийский политик, вице-спикер нижней палаты парламента Индонезии;

•Омар Абдулла - государственный министр международных отношений Индии в 2001-2002 годах;

•Никос Паппас -  греческий экономист и политик, министр цифровой политики, коммуникаций и СМИ в правительстве Ципраса;

•Барон Малкольм Грэй Брюс из Беннаки - британский политик, член Палаты лордов, лидер Либерально-демократической партии Великобритании в 1999-2001 годах;

•Аластер Кэмпбелл, лорд Бракадейл - выдающийся британский юрист;

•Майкл Эванс-Фрек, 12-й барон Карбери - известный ирландский аристократ, пэр Ирландии;

•Джон Руарид Маккензи, 5-й граф Кромарти - британский и шотландский аристократ, глава Клана Маккензи, пэр Шотландии;

•Александр Макмиллан, 2-й граф Стоктон - британский политик, член Палаты лордов, внук премьер-министра Гарольда Макмиллана;

•Назир Карамаги - министр энергетики и минеральных ресурсов Танзании;

•Кен Кендодо - министр финансов Малави;

•Джим Маккол - бизнесмен, ныне самый богатый человек в Шотландии;

•Эдуардо Дорян - министр образования Коста-Рики;

•Хандакер Мошарраф Хоссейн - бангладешский политик и инженер, министр по делам труда и занятости населения;

•Джон Бартон - президент авиакомпани  EasyJet;

•Джеймс Янг - химик, автор метода отгонки парафина из угольных и нефтяных сланцев.

См. также

Примечания

Ссылки 
 https://www.strath.ac.uk

Учебные заведения, основанные в 1964 году
Появились в 1964 году в Великобритании
Стратклайда